

Ярське — село, Луганська область, Міловський район

Села:
 Ярське — Бєлгородська область, Новооскольський район
 Ярське — Новосибірська область, Новосибірський район